Фиолент:

 Фиолент — мыс в юго-западной части Крыма.
 Мыс Фиолент — заказник в окрестностях мыса Фиолент.
 Фиолент — промышленное предприятие в Симферополе.
 Фиолент — стадион в Симферополе.